Баса́нгов — калмыцкая фамилия.

Мужской вариант 
 Басангов, Баатр Бадмаевич (1911—1944) — калмыцкий советский писатель, поэт, переводчик;
 Басангов, Мукебюн (1878—1944) — калмыцкий джангарчи;

Женский вариант 
 Басангова, Кермен Маратовна (24.05.1974) — ректор Государственной полярной академии.